Кірове — радянська/російська назва деяких населених пунктів України.

Поточні назви 
 Кірове — село у Автономній Республіці Крим, Ленінський район

Колишні назви 
Селище міського типу:
 Кірове — колишня назва смт Північне (Донецька область, Торецька міська рада)

Села:
 Кірове — колишня назва села Подільське (Вінницька область, Немирівський район)
 Кірове — колишня назва села Лісове (Дніпропетровська область, Криворізький район)
 Кірове — колишня назва села Чистопіль (Дніпропетровська область, Нікопольський район)
 Кірове — колишня назва села Крутеньке (Дніпропетровська область, Томаківський район)
 Кірове — колишня назва села Свято-Покровське (Донецька область, Бахмутський район)
 Кірове — колишня назва села Келерівка (Донецька область, Нікольський район)
 Кірове — колишня назва села Таврійське (Запорізька область, Оріхівський район)
 Кірове — колишня назва села Гурського (Запорізька область, Запорізький район)
 Кірове — колишня назва села Лагідне (Запорізька область, Токмацький район)
 Кірове — колишня назва села Кучаків (Київська область, Бориспільський район)
 Кірове — колишня назва села Калинове (Київська область, Іванківський район)
 Кірове — колишня назва села Грузьке (Кіровоградська область, Бобринецький район)
 Кірове — колишня назва села Бокове (Кіровоградська область, Долинський район)
 Кірове — колишня назва села Зарічне (Миколаївська область, Миколаївський район)
 Кірове — колишня назва села Вишневе (Одеська область, Великомихайлівський район)
 Кірове — колишня назва села Трояндове (Одеська область, Лиманський район)
 Кірове — колишня назва села Благодатне (Одеська область, Роздільнянський район)
 Кірове — колишня назва села Лебедине (Полтавська область, Кобеляцький район)
 Кірове — колишня назва села Пальчиківка (Полтавська область, Полтавський район)
 Кірове — колишня назва села Перетічки (Сумська область, Недригайлівський район)
 Кірове — колишня назва села Квітневе (Харківська область, Близнюківський район)
 Кірове — колишня назва села Лиманець (Херсонська область, Бериславський район)
 Кірове — колишня назва села Таврійське (Херсонська область, Білозерський район)
 Кірове — колишня назва села Щасливе (Херсонська область, Іванівський район)
 Кірове — колишня назва села Корнилівка (Черкаська область, Корсунь-Шевченківський район)
 Кірове — колишня назва села Троїцьке (Чернігівська область, Новгород-Сіверський район)

Селище:
 Кірове — колишня назва селища Верезамське (Донецька область, Старобешівський район)

Див. також 
 Кірова
 Кірово